Il singolare dell'Orange Warsaw Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma Nikolaj Davydenko lo ha battuto in finale 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Tommy Robredo (finale)
  Juan Mónaco (semifinali)
  Gilles Simon (primo turno)

 Guillermo Cañas (quarti) 
 Potito Starace (secondo turno, ritiro per infortunio) 
 Marcel Granollers (quarti) 
 Albert Montañés (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Orange Warsaw Open 2008
ATP Tour 2008